

Geografia 
Aruba
 Palm Beach – centro abitato dell'isola

Australia
 Palm Beach – centro del Nuovo Galles del Sud
 Palm Beach – centro del Queensland

Stati Uniti d'America
 West Palm Beach – centro abitato in Florida
 Palm Beach – centro abitato in Florida
 Contea di Palm Beach – contea della Florida

Altro 
 Palm Beach – film australiano del 1980